Ерзинкян () — армянская фамилия.

Известные носители 
 Ерзинкян, Арамаис Арутюнович (1879—1937) — российский революционер, партийный и государственный деятель.
 Ерзинкян, Маро Суреновна (1920—1990) — советская и армянская сценаристка, член Союза кинематографистов СССР.
 Ерзинкян, Сурен Езникович (1881—1963) — большевистский деятель, торгпред СССР в Финляндии, невозвращенец.
 Ерзинкян, Юрий Арамаисович (1922—1996) — советский армянский кинорежиссёр, Народный артист Армянской ССР.